Kleszczele – miasto w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim
 Kleszczele – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim
 Kleszczele – dawna gromada w powiecie hajnowskim w województwie białostockim

 Kleszczele – przystanek kolejowy w Kleszczelach, w województwie podlaskim

Zobacz też 
 Dekanat Kleszczele